Междунаро́дный молодёжный конгре́сс эспера́нто () — официальное ежегодное мероприятие Всемирной молодёжной организации эсперантистов (TEJO); за редким исключением такие конгрессы являются крупнейшими молодёжными эсперанто-встречами года. Обычно на IJK собирается несколько сотен участников, в 1987 году на IJK в Кракове было 1034 участника, что остаётся рекордом.

Место проведения очередного конгресса определяет правление TEJO (молодёжная секция Всемирной ассоциации эсперанто) на основании представленных местными молодёжными организациями предложений. Обычно IJK проходит недалеко от Всемирного конгресса эсперанто и согласуется с ним по датам, чтобы можно было при желании посетить обе встречи.

История 

Первый молодёжный конгресс эсперанто был организован в 1938 году в небольшом нидерландском населённом пункте Groet, в нём приняло участие около 200 эсперантистов. До второй мировой войны был организован ещё один конгресс (тогда они назывались «Международными молодёжными встречами», ) — в 1939 году в бельгийском городке Tervuren. Третий конгресс был организован лишь в 1947 году; с тех пор конгрессы проводились ежегодно.

Несмотря на то, что конгрессы обычно проводятся в Европе (так как большинство эсперантистов проживает именно в Европе), они неоднократно проводились и за её пределами. Так, в 1965 году конгресс был организован в Японии, в 1981 году — в Мексике, в 1986 и в 2013 — в Израиле, в 1990 и 2010 — на Кубе, в 1992 — в Канаде, в 1994 году — в Корее, в 2000 году — в Гонконге, в 2002 — в Бразилии, в 2007 и 2012 — во Вьетнаме. До сих пор Международный молодёжный конгресс эсперанто ни разу не проводился в Австралии и на Африканском континенте (на последнем, впрочем, ещё ни разу не проводился и Всемирный конгресс эсперанто). На территории бывшего СССР Международный молодёжный конгресс эсперанто проводился трижды — два раза в России (в 1995 году в Санкт-Петербурге с 303 участниками и в 2004 году в Коврове с чуть менее чем 400 участниками) и на Украине (в Киеве, с 14 по 21 июля 2011 года; в этом конгрессе приняло участие 311 участников из 34 стран).

Ниже представлен список состоявшихся Международных молодёжных конгрессов. Указано количество предварительно зарегистрированных участников (регистрация на конгресс открывается задолго до его начала) и количество фактических участников.

Программа 

Программа конгрессов как правило традиционна. Каждый конгресс имеет «основную» тему (обычно связанную с вопросами межкультурного диалога, демократии, защиты малых языков и культур), которую организаторы и участники стараются раскрыть посредством многочисленных тематических обсуждений и докладов; нередки и лекции на темы, не связанные с темой конгресса. Кроме этого на конгрессах проводятся разнообразные конкурсы, игры и культурная программа. Последняя содержит как элементы эсперанто-культуры (как правило — концерты знаменитых эсперанто-групп и исполнителей), так и национальные элементы с целью познакомить участников конгресса с регионом, в котором проводится конгресс. По традиции проводится т. н. «международный вечер», программу которого составляют сами участники конгресса, обычно представляя что-либо специфическое от своей культуры или страны. Один из дней конгрессной недели выделяется для полнодневных экскурсий. По ночам организуется развлекательная программа (дискотеки, бар и т. п.).

Кроме этого на конгрессах постоянно проводятся семинары по изучению эсперанто и/или по методике его преподавания. Также проводятся открытые заседания комитета Всемирной молодёжной организации эсперантистов (TEJO). Нередки случаи, когда конгрессы становятся ареной острой полемики между эсперантистами по вопросам развития эсперанто-движения, что порой приводит к появлению новых течений в эсперанто среде. Самое известное происшествие подобного рода случилось в 1980 году на конгрессе в финском городе Раума, когда силами инициативной группы был принят манифест движения за новый идейный подход к ценностям и значению эсперанто; это движение получило в эсперанто-среде название «раумизм» () и характеризуется очень неоднозначным отношением со стороны эсперантистов.

Символика 
Каждый современный Международный молодёжный конгресс эсперанто имеет свою собственную эмблему. Общего символа для всех конгрессов не существует, однако эту функцию в определённой степени выполняет «флаг конгресса» — большой эсперанто-флаг с ежегодно фиксируемыми на него эмблемами всех состоявшихся конгрессов. Этот флаг обычно вывешивается в помещении, где проходят мероприятия, общие для всех участников, а в конце конгресса торжественно передаётся представителям организационного комитета следующего конгресса.

Примечания

Ссылки 
  Официальный адрес IJK (архив ссылок на страницы, посвящённые отдельным конгрессам; ссылка проверена 21 мая 2011 г.)
 Уникальное видео с первого IJK (немой фильм, снятый на первом Международном молодёжном эсперанто-конгрессе в 1938 году; ссылка проверена 21 июня 2009 г.)